Les  sont des cartes magiques imaginaires créées par CLAMP et agissants comme des personnages secondaires dans Sakura chasseuse de cartes.

Dans les mangas, il y a dix-neuf cartes spécifiquement nommées, tandis que la série en contient cinquante-trois (cinquante-deux plus une carte pour équilibrer toutes les autres et que l'on voit dans le second film). Les Cartes de Clow (Clow Cards) ont été créées par Clow Reed, sorcier né d'un père britannique et d'une mère chinoise.
Après la mort de Clow, les cartes ont été scellées dans le Livre de Clow et peuvent seulement être sorties dans des temps contemporains par un nouvel "élu". Les cartes représentent une combinaison de magie Orientale et Occidentale centrée sur les concepts de forces naturelles et des éléments, c'est pourquoi le nom figurant sur chaque carte est à la fois en anglais et en chinois.
Chaque Carte de Clow possède un pouvoir propre, plus ou moins puissant ; par exemple la carte de l'arbre permet à l'utilisateur de faire apparaître de la végétation quasi-instantanément tandis que la carte de la serrure ne peut que verrouiller des portes ou des cadenas.

Chaque carte possède sa personnalité propre et peut prendre forme pour interagir avec les autres. Cette forme varie selon la carte, mais elle représente généralement un humanoïde, souvent de sexe féminin, ou un animal. D'autres se présentent sous la forme d'objets ordinaires, comme un bouclier, une épée ou un livre. Les Cartes de Clow originales tombent sous un signe spécifique, le soleil ou la lune, correspondant aux gardiens Keroberos et Yue.

Les dix-neuf cartes dans le manga sont The Light, The Dark, The Windy, The Earthy, The Firey, The Watery, The Wood, The Flower, The Fly, The Jump, The Erase, The Mirror, The Maze, The Illusion, The sword, The Shield, The Shadow, The Thunder et The Glow.

Adaptation animée

Cartes par ordre de capture 
Liste des cartes capturées par ordre chronologique, avec leur nom original en chinois :

1 Capturée au début du premier film.

2 Captures non montrées, mais aperçues au début de l'épisode 36.

Cartes par ordre de transformation 
Liste chronologique de transformation des Cartes de Clow en Cartes de Sakura :

1 Transformation non montrée, mais c'est déjà une Carte de Sakura au début de l'épisode 61.

2 Transformations non montrées, mais il est évoqué au début de l'épisode 61 que Sakura vient de transformer 4 nouvelles cartes.

oav Transformations montrées dans le second OAV (entre les épisodes 62 et 65)

Hiérarchie des cartes 
Les cartes sont classées par ordre d'importance suivant une hiérarchie particulière.
Il existe trois classes de cartes.
Les cartes primordiales : il y en a deux: The Light et The Dark.
Les cartes élémentaires : il y en a quatre : The Windy, The Watery, The Firey et The Earthy.
Les cartes secondaires : Il y en a 46. Ce sont les cartes utilitaires, chacune d'elles est influencée par une carte élémentaire ou une carte primordiale.

On peut aussi les classer en trois grands groupes : les cartes solaires, lunaires et stellaires.
La catégorie stellaire est la plus puissante car elle ne regroupe qu'une seule carte : The Hope.

26 cartes associées au soleil, régies par Keroberos, dont une carte primordiale The Light et deux cartes élémentaires The Firey et The Earthy.
 The Light est le symbole de la créativité et des illusions. Elle gouverne les 7 cartes suivantes : The Glow, The Through The Create, The Big, The Little, The Sweet, The Return.
 The Firey est le symbole de l'agressivité et des perturbations. Elle gouverne les 8 cartes suivantes : The Thunder, The Sword, The Arrow, The Shot, The Fight, The Power, The Twin, The Change.
 The Earthy est le symbole de la terre et de la protection. Elle gouverne les 8 cartes suivantes : The Flower, The Shield, The Maze, The Mirror, The Libra, The Lock, The Loop, The Sand.

26 cartes associées à la lune, régies par Yue, dont une carte primordiale The Dark et deux cartes élémentaires The Watery et The Windy.
 The Dark est le symbole de la destruction et des esprits. Elle gouverne les 7 cartes suivantes : The Shadow, The Erase, The Illusion, The Silent, The Sleep, The Dream, The Time.
 The Watery est le symbole de l'eau et du climat. Elle gouverne les 8 cartes suivantes : The Wood, The Bubbles, The Wave, The Rain, The Cloud, The Mist, The Snow, The Freeze.
 The Windy est le symbole de l'air et du mouvement. Elle gouverne les 8 cartes suivantes : The Fly, The Jump, The Dash, The Float, The Move, The Voice, The Song, The Storm.

Enfin, une carte spéciale, The Hope, issue de la fusion de The Nothing et de la carte sans nom. Elle n'est associé ni au soleil ni à la lune, mais à l'étoile de Sakura.

À l’origine The Nothing a été créé par Clow Reed pour équilibrer le Yin et le Yang. Elle a un aspect négatif alors que les 52 autres cartes ont un aspect positif. Elle avait été scellée indépendamment des autres Clow Cards. Mais le déséquilibre engendré par la transformation des Clow Cards en Sakura Cards a affaibli le sceau. Sakura réussi à la sceller en la fusionnant avec la Carte sans nom, ce qui créa The Hope.

Les Cartes

La Flèche (The Arrow) 

La Flèche représente une jeune archère tenant un arc ailé et une flèche. Elle est vêtue d'une robe ouverte sur l'avant et fendue derrière. Elle chausse des ballerines et ses chaussettes montent jusqu'aux genoux.
La Flèche est une carte dangereuse, elle vise avec une précision incroyable. De plus ses flèches se dédoublent pour davantage de chances de toucher la cible.
Elle est capturée dans le premier film et ne servira que dans ce dit film, lorsqu'elle cherche à échapper de la noyade. Sakura la transformera avant l'épisode 61 mais ceci n'est pas visible dans la série, on entend juste les échos du combat.

La Croissance (The Big) 

La Croissance représente une grande femme coiffée d'un hennin divisé aux pointes desquelles pendent des voiles. Elle porte également une couronne pointue autour de ce hennin, ainsi qu'une longue robe serrée par une ceinture rigide. La carte est assez calme par nature. Elle aime faire grandir les objets et animaux démesurément à l'aide de sa baguette magique. Elle se laisse capturer dans l'épisode 31 après s'être unie à la création. Sakura la transforme dans l'épisode 55 où elle est envoyée dans un livre d'Alice au pays des merveilles afin de subvenir aux changements de tailles qui parsèment le conte.

Les Bulles (The Bubbles) 

Les Bulles représentent une jolie sirène entouré d'écume. Sa chevelure, liée par des perles, se perd dans la mousse. Elle porte un vêtement simple qui lui couvre la poitrine. À la base de sa queue partent deux petites nageoires. Cette carte est plutôt joueuse et elle peut récurer n'importe quoi. Elle est capturée entre les épisodes 35 et 36, on ne la voit pas mais un enregistrement vidéo de Tiffany (Tomoyo) dans le film 2 montre sa capture sur le collège. Elle est transformée dans l'épisode 58 quand Sakura doit nettoyer Kero.

Le Changement (The Change) 

Le Changement représente un caméléon avec une longue queue spiralée, de longues oreilles et des pics sur le dos, comme un hérisson. Ses pattes sont petites et pourvues de trois "doigts" chacune. Le changement est une carte sauvage qui possède le pouvoir de transformer des objets, échanger les corps de deux personnes... Sakura la capture dans l'épisode 32 mais la carte parvient néanmoins à intervertir les esprits de Lionel (Shaolan) et Kero. Cela n'est pas irréversible si le retour à la normale ne tarde pas trop. Tout finit par rentrer dans l'ordre. Elle est finalement transformée dans l'épisode 53 durant la frénésie de Sakura.

Les Nuages (The Cloud) 

Les Nuages représentent une petite fille, dans les nuages, aux longues oreilles vêtue d'un gros pull et d'un pantalon à carreau. Un nuage encercle sa taille ainsi que cou et ses cheveux en sont faits. Elle tient dans ses mains un petit cumulus. Cette carte est plutôt farceuse comme sa sœur, la pluie.
Elle peut assembler une grande masse de nuages et en faire ce que bon lui semble. Sakura la capture dans l'épisode 39 alors qu'elle est malade. Elle est transformée dans l'épisode 69.

La Création (The Create) 

La Création représente un livre orné d'une étoile. Dans sa forme libre, ce livre propose une histoire fantastique et finit par: "À vous d'écrire la suite", le reste des pages étant vierge. Lorsque Nadine, une amie de Sakura trouve le livre en librairie, elle l'achète sur le champ. Elle suit alors la consigne en fin d'histoire, elle parle d'animaux ailés, de dragons... Toutes ces fantaisies apparaissent réellement en dehors de la ville et Sakura doit se battre contre le dragon. Elle finit par récupérer la carte lorsque Nadine ferme le livre. Plus tard, elle la transforme dans un hors série afin de duper Kero avec un gâteau.

Les Ténèbres (The Dark) 

Les Ténèbres (Aussi nommée carte de l'Obscurité) représente une femme majestueuse aux long cheveux lisses et noirs comme l'ébène. Elle porte une tunique décolletée noire et empoigne une lune et une étoile. Elle porte une grande couronne pointue et un collier de pierres précieuses. Cette carte, douce par nature a le pouvoir de créer un espace-temps sombre, d'éteindre toute source lumineuse. Elle s'invite au festival théâtral de l'école de Sakura plongeant ainsi la foule dans les ténèbres. Sakura se rend compte que la carte de la Lumière est en elle puis capture les deux sœurs. Elles seront ensuite transformées dans l'épisode 69 lors du combat avec Anthony.

La Vitesse (The Dash) 

La Vitesse (Aussi appelée la Furie) représente un petit animal mi renard, mi lapin avec de longues oreilles pointues et une longue queue touffue. Cet animal est marqué au front d'un petit losange. La carte est craintive mais s'apprivoise facilement. C'est une jeune fille, Irène qui s'en est entichée dans l'épisode 30. La Vitesse lui permet de gagner plusieurs compétitions athlétiques. Pour finir, c'est Lionel qui la capture devant le sentimentalisme de Sakura. Elle sera ensuite transformée dans l'épisode 53 mais s'échappera n'étant pas transformée pour un motif concret. Elle prend possession du vélo de Thomas (Toya) et Sakura devra utiliser la boucle pour la stopper puis la calmer.

Le Rêve (The Dream) 

Le Rêve représente une femme coiffée d'un casque qui cache ses yeux duquel pendent des boucles d'oreilles, aveugle comme les oracles grecs. Elle porte une gracieuse cape traditionnelle japonaise et une tunique serrée. Ses longs cheveux apparaissent dans la continuité de la cape. Cette carte mystérieuse a le pouvoir de faire rêver les gens même s'il sont éveillés. Ces rêves sont prémonitoires si on les faits en dormant et si on a des pouvoirs. Elle prend la forme d'un petit papillon dans l'épisode 40 et provoque au groupe Sakura-Lionel-Tiffany-Stéphanie (Meiling) des visions. Lionel finit par briser ces rêves avec le temps et Sakura scelle la carte qui revient à Lionel. Elle est transformée inconsciemment par Sakura dans l'épisode 62 puis génère chez cette dernière un rêve lui montrant Anthony (Eriol), Gothar (Spinel) et (Ruby Moon) au temple Tsukimine.

La Terre (The Earthy) 

La Terre représente une femme vêtue d'une robe légère et d'un corset en roche. Le décolleté de sa robe est formé de cristaux et on en retrouve plusieurs sur la carte. Elle a une coiffure complexe montante en cylindre. Cette carte est violente et puissante car c'est une carte élémentaire et prend la forme d'un dragon pour attaquer. Elle peut engendrer des séismes puissants, des pics de terre, mais craint la végétation. Sakura exploitera cette faiblesse avec l'arbre. Elle n'est pas transformée explicitement dans l'anime mais dans le manga, Sakura l'utilise pour remplir le trou causé par Anthony, soit l'épisode 52.

L'Effacement (The Erase) 

L'Effacement représente une grande magicienne très fine, coiffée au carré avec une mouche sur le visage. Elle porte une tunique à carreau avec des manches évasées à pompons, ainsi qu'un chapeau double à pointes. Elle porte aussi une collerette et manie un foulard à disparaître. C'est une carte solitaire qui peut faire disparaître quiconque la dérange. Dans l'épisode 17, la carte s'est installée dans un autel au fond d'une grotte sur lequel les élèves de la classe de Sakura doivent poser une bougie. Ne voyant personne revenir, Sakura s'inquiète quand son tour vient, mais grâce à Lionel, elle rassemble son courage et capture la carte. Elle sera ensuite transformée dans l'épisode 52 lorsque Sakura est ensevelie sous des peluches.

Le Combat (The Fight) 

Le Combat représente une jeune femme dans un costume traditionnel chinois, composé d'une robe fendu largement à la taille de gants arrivant à l'épaule évasés et de bottes hautes également évasées.
Ses longs cheveux sont attachés en deux couettes. Cette carte est sans cesse à la recherche de défis, maîtrisant les arts martiaux à la perfection. Après que Stéphanie l'a provoqué en duel, la carte la bat sans tarder puis défie Sakura qui utilise alors la Puissance pour la battre. Elle sera finalement transformée avec les dernières cartes dans l'épisode 69.

Le Feu (The Firey) 

Le Feu représente un elfe ailé vêtu de flammes rougeoyantes, qui porte un diadème orné d'un rubis.
Ses cheveux sont faits de flammes, comme ses ailes qui sont repliées sur son corps. Cette carte élémentaire puissante a un caractère violent. Elle peut faire s'enflammer où fondre n'importe quoi et peut envoyer des boules de feu même sans combustible. Elle a élu domicile dans un parc d'attraction où elle déclenche un incendie. Cependant Sakura la contre en utilisant ensemble le Vent et l'Eau car une seule de ces cartes ne peut venir à bout du Feu. Elle est la première carte transformée en carte de Sakura, dans l'épisode 48 pour briser les tourbillons d'eau.

L'Ascension (The Float) 

L'Ascension représente une montgolfière rayé verticalement reliée à un panier ailé finement travaillé. La carte est malicieuse par nature et aime faire flotter les personnes. Lorsque Kero fugue à la suite d'une dispute avec Sakura, il se réfugie chez une petite fille, Ariane qui le prend pour une peluche. Alors qu'ils jouent ensemble, la carte commence à tout faire voler dans la chambre d'Ariane, y compris la fillette. La carte vient alors personnellement chercher Ariane et l'entraîne au-dessus de la ville. Kero arrive à joindre Sakura qui vient et capture la carte ce qui fait chuter la petite. Sakura fait appel à l'arbre pour amortir sa chute. Elle sera transformée dans l'épisode 56 quand Sakura et Lionel sont coincés dans un ascenseur qui commence à se défaire.

Les Fleurs (The Flower) 

Les Fleurs représentent une belle femme portant un décolleté qui imite un peu les pétales des fleurs. Elle porte une coiffure anglaise sous forme de couettes, ainsi que deux boucles d'oreilles fleuries. Elle tient une grande fleur qui envoie des pétales en l'air. Cette carte aime la fête et les amusements. Elle peut y faire apparaître des tonnes de fleurs, à en devenir gênante. Elle s'invite à la compétition de sport de l'école et faillit la noyer sous les pétales. Mais Sakura arrive à la capturer. La carte est transformée dans l'épisode 54. Sakura l'a utilisé pour créer des fleurs à inclure dans son cadeau d'anniversaire pour son arrière-grand-père.

Le Vol (The Fly) 

Le Vol représente un gigantesque oiseau, avec une grande crête sur la tête et des serres crochues. Son long cou ressemble à celui d'un cygne. Cette carte est un peu sauvage et peut (évidemment) voler.
Elle permet à son maître de voler en utilisant son sceptre puis après en lui implantant une paire d'ailes dans le dos. Sakura la capture dans le premier épisode en utilisant le Vent. C'est sans doute l'une des cartes les plus utilisées et elle est transformée dans l'épisode 51 quand Sakura doit vaincre un ours géant et que le saut ne suffit pas.

Le Gel (The Freeze) 

Le Gel est capable de geler n'importe quoi, émettre de la glace comme une arme. Il fait également baisser la température. Dans l'épisode 33, le Gel baisse la température au point de congélation à l'intérieur de la patinoire où la classe de Sakura était en sortie éducative. En plus des températures glaciales, chacun à part Sakura, Lionel et Katia Moreau (Kaho Mizuki) est magiquement gelé dans la glace.
Alors que  Moreau se cache pour ne pas éveiller les soupçons et laisse Sakura et Lionel s'occuper seuls de la carte, les deux jeunes gens tentent d'éviter les projectiles de glace et de trouver une solution. La capture étant difficile puisque la carte nage dans la patinoire comme si elle nageait dans l'eau. C'est finalement Lionel qui réussira à capturer la carte.

La forme originelle de la carte du Gel ressemble à une créature semblable à un poisson rouge géant composé de glace.

Dans l'épisode 60, Sakura transforme le Gel pour arrêter des statues de pingouin magiquement animées par Anthony (alias Clow Reed).

La Lueur (The Glow) 

La carte de la Lueur est une carte inoffensive, son seul pouvoir étant sa capacité à créer des centaines d'orbes rayonnants minuscules qui ressemblent à des lucioles. C'est la carte qui a causé le moins d'ennui dans Tomoeda. Sakura rencontre d'abord la Lueur pendant le festival d'été au lieu saint Tsukimine (épisode 18), où il lançait des feux rayonnants minuscules parmi les arbres.
Dans le manga, la Lueur a été attrapé en raison d'un autre rêve prophétique de Sakura, dans lequel elle rêve au festival disant "C'est probablement une Carte de Clow!"

En sa forme originelle, la carte de la lueur ressemble à une fée qui porte une robe duveteuse comme celle d'un pissenlit ; elle tient d'ailleurs une fleur qui ressemble à un pissenlit. La robe et la fleur sont lumineuses.
La Lueur est transformée en carte de Sakura dans l'épisode 67 (Une bien belle journée) lorsque Anthony coupe l'approvisionnement en électricité des lanternes du festival de Tomoeda. Sakura transforme la carte pour utiliser son pouvoir afin de sauver le festival qui sans cela aurait été annulé.

L'Espoir (The Hope) 

L'Espoir est le résultat d'une fusion entre la carte du Néant et la carte sans nom (carte du plus grand sentiment).
L'Espoir n'a jamais été une carte de Clow, c'est une carte créée par Sakura.
À la fin du deuxième film, quand l'Espoir est scellé, tous les dégâts faits par le Néant sont immédiatement annulés.

La Carte de l'Espoir montre une jeune fille avec une expression de bonheur sur son visage, contrairement à sa précédente forme en carte du Néant, où elle avait un visage d'une profonde tristesse. Elle enlace le cœur ailé et couronné de la carte sans nom, qui représente le sentiment le plus fort de Sakura.

ATTENTION*** ce N'EST PAS la carte de l'amour, car Anthony (Eriol) explique que rien ne peut contrôler l'amour.

L'Illusion (The Illusion) 

L'Illusion n'est pas une carte agressive, elle se contente de créer une illusion basée sur ce que le spectateur s'attend à voir ou veut voir. Cela signifie que chaque personne verra quelque chose de différent en voyant l'illusion, à moins que tous ne pensent à la même chose en même temps. Elle n'est visiblement pas consciente du mal qu'elle peut faire.
Lors de sa première apparition devant Sakura et ses amies en forêt (l'épisode 6), toutes les filles ont vu des monstres terrifiants (tous avec une apparence différente) à part Tiffany, qui a vu de la nourriture parce qu'elle avait faim à ce moment-là. Dans le manga, Tiffany dit qu'elle a vu le Roi de Pingouin voler sur un lac parce qu'elle y pensait à ce moment.
Dans l'anime, l'Illusion utilise une image de la mère décédée de Sakura, Nathalie (Nadeshiko), qui regrette de ne pas l'avoir connue et la fait tomber de la falaise.
Dans le manga, l'Illusion prend l'apparence de Nathalie et essaye de noyer Sakura en la séduisant dans un lac. Alors que Kero se précipite pour sauver Sakura, il est propulsé au loin, tant Sakura a envie de retrouver sa mère.
Dans les deux cas, Sakura est sauvée par Mathieu(Yukito). Plus tard, après être presque tombée de nouveau, elle est capable de résister à l'illusion de la carte et réussit à la capturer.
Plus tard, Thomas, qui n'avait pas vu le fantôme de Nathalie depuis l'école, a soudainement vu le vrai esprit de Nathalie qui s'était inquiété pour Sakura.
Dans le manga, Nathalie s'exprime en disant : "j'ai été un peu inquiète cette fois, mais je suis heureuse que Sakura aille bien." Le vrai esprit de Nathalie a été alors illustré comme un "Tenshi", ou un Ange.

L'Illusion peut changer sa forme basée sur ce que l'observateur s'attend à voir, mais sa forme originelle ressemble à un kaléidoscope.
L'illusion est transformée en carte de Sakura dans l'épisode 66 : Confidence pour confidence.
Utilisé en accord avec le Labyrinthe, elles ont créé un effet de planétarium surréaliste à l'intérieur d'un labyrinthe pour que les visiteurs soient émerveillés et occupés pendant que Sakura tente de trouver d'où provient la présence de Clow.

Le Saut (The Jump) 

Le Saut est une des cartes les plus utilisées par Sakura avec le Vent et le Vol. Tandis que le Vol est souvent utilisé pour se déplacer, le Saut est utilisé pour l'évasion lors d'un combat contre une carte de Clow.

Le Saut, quand il est utilisé, apparaît sur les chevilles de Sakura comme une paire d'ailes qui lui permettent de sauter sur de grandes distances, mais aussi d'atterrir sans risque de blessures qui lui serait fatales en d'autres circonstances. Dans l'anime, le Saut semble avoir d'autres capacités comme celle de posséder des objets inanimés en les faisant sauter aussi. Sakura n'a jamais recours à ces pouvoirs supplémentaires. Quand Sakura rencontre le Saut dans l'épisode 5, il a pris possession d'une peluche panda, se cachant dans le magasin de jouet The Twin Bells store. Chaque fois que le panda est vendu, le panda retourne dans le magasin causant du tort à la femme qui tient ce magasin.

Sakura tente de l'attraper à plusieurs reprises, mais la carte lui échappe à chaque fois. Elle tente d'abord de le capturer dans le magasin, mais il s'enfuit dans le parc. Elle utilise ensuite la carte de l'Arbre pour l'emprisonner dans une cage de branches et l'empêcher de bondir en vain. Elle perd presque espoir lorsque la carte réunit toutes les peluches pour former une gigantesque peluche. Cependant, incapable de garder l'équilibre la peluche géante tomba à la renverse... Selon Kerobero, le Saut n'est pas très intelligent.

Dans le deuxième film, le saut est la carte la plus utilisée par Sakura pour s'enfuir, elle est également une des 5 dernières cartes qui n'ont pas encore été enlevées par la carte du Néant. Elle utilise également cette carte lors de la dernière scène du film, quand elle voit que la carte du Néant n'a pas détruit l'amour que lui porte Lionel, pour lui sauter dans les bras et lui dire qu'elle l'aime.

Dans sa forme originelle, la carte du Saut ressemble étrangement à un lapin rose en peluche avec de très longues oreilles et une longue queue. Elle possède également une paire d'ailes.

La carte est transformée dans l'épisode 51 : Sakura contre l'ours en peluche. Sakura tente de sauter sur la tête de l'ours géant, sans succès.

La Balance (The Libra) 

La Balance aurait le pouvoir de mettre en lumière les mensonges d'un individu. C'est une des rares cartes à n'être jamais utilisée que ce soit dans le manga ou dans l'anime.
Dans sa forme originelle, la carte de la Balance représente une balance, dont les deux poids sont la Lune d'un côté et le Soleil de l'autre. On peut remarquer que le fil qui tient la Lune est plus court que celui qui tient le Soleil.
La forme de cette carte fait penser à la forme du signe astrologique de la Balance.
Ce symbole est également utilisé comme un symbole de la justice. La capture de la carte de la Balance n'est pas montré dans la série, mais on voit dans l'épisode 36 que Sakura s'en est déjà emparé.

La carte de la Balance est transformée dans l'épisode 53 quand elle tient à tout prix à sauver les cartes de Clow de la "normalité".

La Lumière (The Light) 

La carte de la Lumière est capable d'illuminer tous les domaines et elle peut changer la nuit en jour, elle peut également dissiper les Ténèbres. La Lumière est une carte élémentaire dans une catégorie qui lui est propre (comme la carte des Ténèbres). Elle est la première carte sous le contrôle de Kerobero.

Elle est révélée dans l'épisode 42, la Lumière ayant résidé dans le cœur de Sakura depuis qu'elle ait accidentellement disséminé toutes les cartes de Clow en invoquant "Windy" (la carte du Vent). La Lumière et les Ténèbres sont toujours ensembles et elles sont les cartes les plus fidèles à Clow, ce qui les a rendu difficiles à changer en cartes de Sakura. Pourtant au moment de leur capture, les deux cartes déclarent vouloir Sakura pour maîtresse des cartes et la préviennent de l'imminence du jugement de Yue.

La Lumière, dans sa forme originelle a la forme d'une femme drapée de blanc. Elle a de longs cheveux blonds, si lumineux qu'ils ont l'air blancs, qui ondulent et est coiffée d'une couronne. Elle porte un costume très blanc marqué de lignes noires, le contraire de celui des Ténèbres. Sur sa carte, elle tient dans une de ses mains un soleil et dans l'autre un nuage.

La Lumière est transformée dans l'épisode 69, Sakura la transforme en même temps que les Ténèbres afin de mettre un terme aux effets des pouvoirs d'Anthony.

La Petite Carte (The Little) 

La Petite carte est en mesure de réduire les choses par simple toucher, ce qui réduit également le potentiel magique de la victime. Bien que de petite taille, La petite Carte est très agile et très joueuse. Il s'agit d'une carte espiègle, qui adore rire et se moquer de ses victimes. Sakura l'apprit à ses dépens, mais dès qu'elle toucha la carte à nouveau, elle put reprendre sa taille normale et la capturer. (épisode 24).

La Petite Carte est la copie conforme de sa sœur la Carte de la Croissance (The Big), en plus petit évidemment.

La petite carte est transformée dans l'épisode 55. Emprisonnée dans le livre d'Alice au pays des merveilles' par Anthony, elle utilise la Grande Carte pour grandir (mais comme dans le livre, ça la fait trop grandir) puis la Petite, mais redevient trop petite et elle est catapultée sur un échiquier géant, pendant un match opposant Humpty Dumpty (joué par Tiffany) et la Reine (joué avec humour par Kero).

La Serrure (The Lock) 

Une version édulcorée du Bouclier, la Serrure est en mesure de verrouiller presque tout (portes, cadenas, etc). La Serrure peut fermer une salle entière avec un blindage magique, condamnant toutes les sorties de manière à empêcher quiconque d'entrer ou de sortir.

Dans l'épisode 38, la Serrure habite un bâtiment de stockage (actuellement utilisée comme une cuisine et salle) dans une plantation de fraises, elle y piège Sakura, Lionel, Tiffany et Stéphanie. Sakura va trouver la moyen de sortir grâce à l'aide discrète de Katia, qui pointe sa poitrine. Sakura comprend enfin et déverrouille la Serrure avec sa clé magique. La Serrure réagit et tente de verrouiller la porte à nouveau, mais Lionel appose un sceau sur la serrure ce qui permet à Sakura de la capturer.
Bien que plus faible que le Bouclier, La Serrure peut se défendre activement pour chasser les dangers.

La forme originelle de la carte est un cadenas avec des ailes sur le devant, comme collées près de la serrure.
La carte est transformée lors de la folie du changement de Sakura dans l'épisode 53.

La Boucle (The Loop) 

La Boucle est l'une des plus étranges cartes de Clow. Cette carte est capable de fausser la réalité, liant plusieurs lieux en les répétant en boucle. Toute personne coincée à l'intérieur de son champ d'action reste enfermée dans un environnement qui se répète sur lui-même, sans aucun moyen de sortir. Il est vaincu par les efforts conjugués de Sakura et Lionel (épisode 21), qui parviennent à discerner le point de raccordement de la boucle puis à le briser avec la carte de l'Épée.

La personnification de la Boucle est un ruban de Möbius, rouge sur un côté et jaune sur l'autre.

Lorsque la carte de la Vitesse prend possession de la bicyclette de Tomas dans l'épisode 53, Sakura utilise la carte de la Boucle pour bloquer la Furie.

Le Labyrinthe (The Maze) 

La carte du Labyrinthe peut créer des dimensions, logiquement des labyrinthes, où elle peut enfermer des gens. Contrairement aux labyrinthes normaux, qui travaillent en trois dimensions, le casse-tête créé par la carte se tord par le biais de quatre dimensions ou plus, permettant aux gens de marcher la tête en bas et les personnes qui s'y retrouvent piégées se perdent dans un monde qui défie les lois de la perspective.

Le Labyrinthe empêche également toute forme de "tricherie" en élevant ses murs pour empêcher les gens de l'escalader et en réparant les murs qui ont été endommagés par des personnes qui tentent de les percer. Sakura en fait l'expérience en utilisant vainement les cartes du Vol et de l'Épée. La carte ne peut également pas être capturée de l'intérieur, il faut d'abord trouver la sortie.

Dans l'épisode 26 de l'anime, le Labyrinthe est la première carte de Clow que Sakura et Lionel ne sont pas en mesure de conquérir par leurs propres moyens. Ils ont besoin des pouvoirs de Katia Moreau et sa cloche de la Lune, qui réussit à briser les murs du labyrinthe. Grâce à cet exploit, la carte reconnaît Katia comme maître, mais Katia la donne à Sakura qui y écrit son nom.

Le Labyrinthe est invisible de l'extérieur, mais l'intérieur de celui-ci ressemble à un labyrinthe vert multi-dimensionnel, avec des escaliers dans tous les sens.

La carte est transformée dans l'épisode 66, quand il est utilisé en combinaison avec l'illusion pour créer un planétarium en trois dimensions pendant l'exposition de la classe de Thomas à la foire de l'école.

Le Miroir (The Mirror) 

Le Miroir est capable de copier les gens comme un reflet dans un miroir et de devenir presque comme cette personne. Elle est aussi capable de devenir un miroir qui reflète les objets. Le Miroir semble être espiègle, mais c'est qu'elle a peur. Le Miroir est la plus humaine des cartes, elle peut prendre la parole et exprimer des émotions. Avant sa capture dans l'épisode 25, la carte s'amuse en plagiant Sakura et en provoquant de nombreux méfaits. Plus tard, comme l'avait prédit Sakura grâce à l'aide des cartes de Clow en sa possession, la carte blesse Thomas mais pleure en reconnaissant sa culpabilité. Juste avant de reprendre sa forme de carte, le Miroir dans sa forme originelle s'excuse auprès de Thomas. Le Miroir semble avoir une affection particulière pour Thomas d'où sa timidité en sa présence.

Cette carte est la plus utile pour Sakura, qui l'utilise pour créer un clone d'elle-même afin de ne pas inquiéter son père et son frère lorsqu'elle quitte la maison en soirée ou dans la nuit. Habituellement, elle ne le fait que lorsqu'elle doit capturer ou transformer les cartes. Évidemment, Thomas, qui détient de grands pouvoirs, se rend compte que ce n'est pas Sakura, mais ne le dit pas à sa sœur pour ne pas la culpabiliser. Grâce à ces brefs contacts où Thomas la traite comme une humaine, la carte développe un penchant pour Thomas, mais ne lui avoue pas ses sentiments.

Le Miroir dans sa forme originelle ressemble à une jolie jeune fille aux cheveux verts, drapée dans un long kimono et portant un miroir dans ses mains. Dans certains cas, la carte apparaît sous la forme d'un miroir, ce qui est utile pour dévier un faisceau magique.

Après l'épisode 61, la jeune fille sur la carte porte des rubans verts soigneusement noués dans ses cheveux. C'est un cadeau de Noël de la part de Thomas. Sakura devait normalement faire des courses avec son frère et a eu un empêchement. Thomas remercie la carte de protéger sa sœur quand lui ne le peut pas (Thomas savait qu'elle avait les cheveux longs dans sa véritable forme).
La carte est transformée avant l'épisode 61. Au début de l'épisode, Sakura est retournée dans sa chambre et l'a remerciée pour l'avoir couverte pendant sa sortie.

Le Brouillard (The Mist) 

La carte du Brouillard est une entité corrosive, capable de passer à travers presque toutes les matières y compris le métal. Elle peut aussi créer un écran de brouillard. La carte est vue dans l'épisode 14 à l'école de Thomas, alors que ce dernier présentait une pièce de théâtre (Cendrillon, où il jouait Cendrillon). La carte entre dans le bâtiment et dissout le décor, mettant en danger la vie de Thomas et d'une camarade avant d'être finalement maîtrisée par la carte de l'Ombre. Dans sa forme originelle, la brume représente un épais brouillard vert où se découpe une femme verte dans une position qui ressemble à celle de la méditation.

La carte du Brouillard est transformée en carte de Sakura dans l'épisode 61, où il est utilisé pour dissoudre une barre en métal qui avaient été ensorcelée par Anthony.

Le Mouvement (The Move) 

La carte du Mouvement est un esprit malicieux, capable d'habiter des objets et de les déplacer par magie en les faisant disparaître d'un endroit et apparaitre dans un autre. Le Mouvement n'est pas une carte très puissante, car elle ne peut que déplacer de petits objets et seulement sur une courte distance. Le Mouvement ne peut pas non plus déplacer des créatures vivantes.

Dans épisode 19 de l'anime, la carte a élu domicile dans un livre de la bibliothèque où Sakura et Lionel décident de se rendre pour terminer un devoir. La carte les force à poursuivre le livre dans la bibliothèque et dans le parc à proximité.
Bien que relativement faible, la carte est rapide ce qui en fait une carte très difficile à capturer. Sakura réussit tout de même à la capturer en se concentrant et en anticipant ses déplacements.
La carte dans sa forme originelle ressemble à une paire d'ailes qui apparaissent sur les objets qu'elle possède juste avant de les déplacer.

La transformation de la carte n'est pas montrée dans l'anime. Elle est toutefois évoquée dans une vidéo de Tiffany : elle est utilisée avec astuce avec la carte de la Création pour piéger Kero avec un gâteau au citron.

La Carte sans Nom (Nameless Card) 

Cette carte anonyme est une création inattendue de Sakura dans l'épisode 70, née d'une larme et d'un élan d'énergie magique résultant de ses émotions. Elle a été créée lorsque Sakura a appris que Lionel repartait pour Hong Kong et compris qu'elle ne le reverrait pas souvent. C'est, en quelque sorte, une réponse à ses questions.

Sakura a conservé la carte avec les cartes de Sakura et dans le deuxième film, celle-ci se sacrifie elle-même pour aider à la transformation de la carte du Néant en carte de Sakura. À l'origine, la carte du Néant devait prendre les sentiments de Lionel envers Sakura, mais la carte sans Nom s'offre à sa place, car elle est l'incarnation des sentiments de Sakura. La carte sans nom fusionne avec la carte du Néant pour former une nouvelle carte, celle de l'espoir.
La carte sans nom, depuis sa création par les sentiments de Sakura et par son image, est en réalité le sentiment le plus fort de Sakura. En effet, la carte représente un cœur couronné et ailé.

Le Néant (The Nothing) 

Afin d'équilibrer la magie positive des cartes de Clow, Clow Reed a créé la carte du Néant, contenant la magie négative des 52 cartes. Tout ce qui entre en contact avec cette carte cessera d'exister.

La carte du Néant apparaît dans le deuxième film, elle est terriblement seule, incapable d'interagir avec les autres sans les détruire. Les seuls êtres qui peuvent interagir avec elle en sécurité sont les autres cartes de Clow. Par conséquent, le Néant tente de voler les cartes de Clow (devenue cartes de Sakura), afin de se sentir moins seule. Cette carte a un pouvoir très puissant, notamment quand elle intercepte une conversation téléphonique entre Anthony et Sakura alors celui-ci tente de l'informer sur les méfaits de la carte, elle coupe la ligne. La carte du Néant continue de voler les cartes de Sakura et détruit tout ce qui est cher pour Sakura. La carte voit Sakura comme celle qui lui a volé ses amies les cartes et elle a l'intention de faire subir à Sakura la même douloureuse solitude qu'elle a ressentie pendant des siècles.

Vers la fin du film 2, les cartes de Sakura reviennent vers leur maîtresse, délaissant le Néant. Celle-ci tombe dans un désespoir hystérique, estimant que ses "amies" l'ont abandonné. Toutefois, Sakura parvient à convaincre la carte du Néant de devenir son amie et à la rejoindre avec les autres cartes pour ne plus jamais être seule. Le Néant retourne alors à sa forme originelle, et Sakura la transforme involontairement en carte de Sakura avec l'aide de la carte sans Nom pour forme la carte de l'Espoir. Tous les méfaits alors causés par la carte du Néant sont annulés.
La carte du Néant, dans sa forme originelle, est une grande sphère grise vide où rien n'existe. Au centre, se trouve une jeune fille avec de longs cheveux gris portant une robe en voile. La jeune fille affiche une expression de tristesse sur son visage. Lorsqu'elle est capturée et transformée en carte de Sakura avec la carte sans nom, elle sert dans ses bras le cœur ailé (représentation de la carte sans nom) et pour la première fois, a un sourire sur son visage.

Dans la version japonaise, la carte du Néant porte le nom de "Empty Card" soit la carte du Vide, qui se transforme ensuite en carte de l'Espoir.

La Puissance (The Power) 

La Puissance donne à son utilisateur une force incroyable et donc la capacité à soulever des objets vraiment très lourds.

Lorsque la Puissance est libre, elle est invisible et se plaît à montrer sa puissance en détruisant les choses. Elle ne devient visible que si une personne ose la défier à une épreuve de force. Si l'opposant gagne, la carte se rendra elle-même. La Puissance est très fière et prétentieuse, elle ne peut pas s'empêcher de démontrer sa force dès que l'occasion se présente.

La Puissance est capturée par Sakura (dans l'épisode 13) lorsque Lionel invoque la carte du Temps et sabote le défi physique avec Sakura en enlevant la corde des mains de la Puissance, ce qui mène à la carte sa défaite. Lionel ne l'ayant pas avoué à Sakura, elle pense que c'est grâce à un éléphant qu'elle a gagné.

La force de la Puissance peut être fusionnée avec le sceptre magique de Sakura, donnant à celle-ci une très grande puissance qui lui permettra notamment de capturer la carte du combat dans un épisode ultérieur de la série.

Sous sa forme originelle, la Puissance est une petite fille rose qui porte un short bouffant rose. Elle a de longs cheveux attachés soutenus par des nœuds bouffant, laissant d'ailleurs supposer qu'il s'agit de boucles d'oreilles et elle a des oreilles d'elfes. Kerberos prévient d'ailleurs Sakura de ne pas se fier à son apparence qui semble douce et inoffensive. La Puissance est transformée en carte de Sakura dans l'épisode 52, Sakura l'utilisant pour remettre le toboggan en forme de pingouin en place.

La Pluie (The Rain) 

La carte de la Pluie est une entité espiègle qui contrôle la pluie et qui prend plaisir à arroser toute personne qui tente d'altérer son bonheur.

La Pluie est similaire à la carte des Nuages. Dans l'anime, Sakura retrouve cette carte en même temps que celle de l'Arbre, mais elle ne les marque pas tout de suite de son nom. La carte conserve donc sa volonté propre et va en profiter pour s'associer à celle de l'arbre et ainsi semer le chaos dans la maison de Sakura (épisode 4). Sakura scelle la carte avec l'aide de la carte de l'Eau, qui retourne sa pluie contre elle. Même si la carte tente de noyer Sakura dans une chute d'eau, Kéro nous apprend que la carte est inconsciente du bien et du mal, qu'elle fait juste cela pour s'amuser. Elle utilise la carte dans l'épisode 16 de l'anime pour créer un arc-en-ciel (elle avait rencontré un homme durant ses vacances, sa fille décédée lui avait dessiné un arc-en-ciel et Sakura pour lui rendre hommage, utilisa la pluie pour créer un arc-en-ciel).

La forme originelle de la carte de la Pluie est une petite fille avec un chapeau de bouffon dont des gouttes de pluie coulent dessus. Elle ressemble beaucoup à la carte des Nuages, les deux étant liées. La Pluie est transformée dans l'épisode 69 lorsque Sakura transforme les dernières cartes de Clow.

Le Passé (The Return) 

Le Passé permet à son utilisateur d'être témoin d'événements appartenant au passé comme un observateur fantomatique. Le Passé protège son utilisateur en le rendant indétectable, sauf par des êtres exceptionnellement puissants, comme Katia Moreau ou Clow Reed lui-même. La carte ne peut être utilisée qu'en présence d'un objet possédant une quantité considérable de magie, comme le cerisier du sanctuaire de Tsukimine. On peut perturber la carte du Passé avec la carte du Temps, bien que ça soit difficile si on tient compte du fait qu'il faut beaucoup de magie pour utiliser le Temps. Cette méthode est utilisée par Lionel pour ramener Sakura dans le présent, évidemment la quasi-totalité de son énergie est nécessaire pour effectuer cette action.

La forme originelle du Passé est une femme assise qui tient dans sa main un cadran d'horloge ailé dont les numéros sont inversés ; les aiguilles tournant dans le bon sens mais le temps s'écoulant à l'envers. Elle est capturée dans l'épisode 27 de l'anime et transformée dans l'épisode 68, lorsque Sakura remonte le temps pour parler avec Clow Reed.

Le Sable (The Sand) 

Le Sable est capable de créer et de manipuler du sable souvent en forme de vortex. Dans l'épisode 41, Sakura et Lionel combinent leurs efforts pour capturer la carte, Sakura utilisant la carte de l'Eau pour mouiller le sable et Lionel utilisant la carte du Gel pour geler l'eau et le sable, solidifiant le sable et rendant possible sa capture. Par conséquent, la carte accepte à la fois Sakura et Lionel comme maîtres après la capture, les laissant décider qui la gardera. Sakura la laissera à Lionel.

La forme originelle de la carte du Sable est une femme qui porte des vêtements de style oriental faits de sable. La carte est transformée dans l'épisode 53 lors de la vague frénétique de transformation de Sakura.

L'Ombre (The Shadow) 

L'Ombre est une carte mystérieuse en mesure de manipuler les ombres. Elle peut recueillir les ombres de personnes ou de choses pour accroître son propre pouvoir, mais ces ombres s'estompent quand elles sont exposées à la lumière, laissant seulement derrière l'Ombre elle-même. Selon Kerbéros, "L'Ombre peut nous toucher mais nous ne pouvons pas la toucher. "Lors de sa première apparition dans l'épisode 2 de l'anime, l'Ombre cause le chaos à l'école de Sakura par toutes les ombres volées qui empilent les bureaux des élèves dans les classes et la cour. Lorsque Sakura tente de la capturer, la carte emmagasine toutes les ombres pour former un monstre. Tiffany et Kerbéros vont aider à disperser les ombres en allumant toutes les lumières de l'école, affaiblissant la carte pour permettre à Sakura de la capturer. La carte de l'Ombre est devenue une alliée fidèle de Sakura, l'aidant à capturer plusieurs cartes, notamment la Foudre, le Silence et la Brume.

Dans le volume 2 du manga, l'Ombre apparaît dans un magasin de bonbons où il tente de renverser des étagères sur les clients. Lionel réussit à la dissoudre légèrement avec la carte de la foudre, Sakura utilise la carte de la Foudre pour capturer celle de l'Ombre. C'est la première fois dans le manga que Sakura et Lionel combinent leurs efforts. Dans l'anime c'est l'inverse, la carte de l'Ombre va aider Sakura à capturer la carte de la Foudre.
Sous sa forme originelle, la carte de l'Ombre représente une personne complètement cachée sous une grande cape noire. L'Ombre est transformée dans l'épisode 59 lorsque Sakura tente de retrouver Tiffany perdue dans l'école.

Le Bouclier (The Shield) 

La carte du bouclier est une carte défensive la plus utilisée par Sakura, car elle est en mesure de créer une bulle impénétrable autour d'elle, empêchant la quasi-totalité des attaques magiques de la transpercer, y compris la magie d'autres cartes. La carte du Bouclier est de nature à vouloir protéger ce qui est important aux yeux d'une personne. Sa première apparition fut dans l'épisode 11, où la carte avait élu domicile chez la meilleure amie de Sakura, Tiffany. La carte protégeait obstinément un coffret contenant des objets précieux pour Tiffany et sa mère, Suzanne, empêchant ces dernières d'ouvrir le coffret. Cependant, la carte de l'épée a été capable de fendre la magie de la carte du Bouclier, permettant à Sakura de la capturer. Sakura utilise également la carte du Bouclier contre Anthony, lors du combat final dans l'épisode 69 (avant-dernier de l'anime, saison 3) contre ce dernier, pour protéger de ses attaques Lionel, ainsi que Tiffany et Thomas (le frère de Sakura) inconscients.

Dans le film 2, Sakura utilise la carte contre un monstre de glace qu'elle a créé pour s'entraîner avec la carte de la Création. La carte du Bouclier est l'une des dernières cartes que possède Sakura pendant le film 2. Elle l'utilise pour se protéger d'une des attaques de la carte du Néant, mais celle-ci est aussi très vite capturée.

La forme originelle de la carte du Bouclier est un bouclier blanc ressemblant à une aile. Il a sur son côté un joyaux rouge, un rubis sans doute.

La carte est transformée dans l'épisode 58. Sakura l'utilise pour permettre à Kero et Yue de revenir sous leur forme d'emprunt, c'est-à-dire la peluche ailée et Mathieu (ils ne pouvaient pas revenir sous leur forme d'emprunt après un maléfice d'Anthony).

La Chasse (The Shot) 

La Chasse est l'une des cartes les plus dangereuses. Sauf scellée, elle peut être activée en disant simplement le mot "tirer" ou "atteindre", surtout si la personne qui prononce ce mot n'a pas de pouvoirs magiques. Le pouvoir de la carte sera alors axée sur la personne qui prononce l'ordre d'attaquer (par exemple : "objectif Sakura" fera que la carte s'attaquera à Sakura) sans relâcher sa cible, jusqu'à ce que celle-ci meure ou que la carte redevienne une carte.

Une fois activée, la carte de la Chasse se transforme en faisceaux d'énergie, comme une sorte de laser, qui attaque de plus en plus précisément sa cible à chaque attaque. Les coups peuvent être neutralisés par la carte du Bouclier, mais seulement pour un court laps de temps puisque la Chasse ne se décourage pas et le Bouclier ne tient pas longtemps. La carte de la Chasse est très difficile à capturer car elle est extrêmement rapide.

La carte est découverte par Stéphanie, la cousine de Lionel, dans l'épisode 28 de l'anime. La carte s'était cachée parmi de fausses "cartes enchantées" dans un magasin de jouets. Elle est accidentellement mise en marche par Stéphanie quand celle-ci dit vouloir utiliser le charme de la carte pour "atteindre le cœur" de Lionel. La carte s'est activée et s'est mise à attaquer Lionel. Les coups ont été stoppés par Sakura qui utilisa la carte du Miroir pour renvoyer à la carte ses propres tirs.

La carte de la Chasse, sous sa forme originelle, est une jeune fille masculine avec de longs cheveux roses ébouriffés comme un hérisson, avec une grande mèche jaune. Elle a les yeux roses.

La carte de la chasse est l'une des dernières cartes à être transformée en carte de Sakura, lors de l'épisode 69 de l'anime.

Le Silence (The Silent) 

La carte du Silence est mystérieuse, car elle fuit le bruit. Elle est en mesure d'étouffer tous les sons, ce qui rend les espaces les plus bruyants complètement silencieux. La carte a également le pouvoir d'écarter toute personne produisant du bruit, même négligeable, mais ce pouvoir est limité à une dizaine de mètres autour d'elle environ. Kerobero ne connaît pas réellement le pouvoir du Silence, car celle-ci, étant muette, ne lui a jamais dit de quoi elle est capable.
La carte du Silence apparaît dans l'épisode 7 de l'anime, où elle a élu domicile dans une peinture à la galerie d'art de Tomoeda.
Parce que la carte éloigne automatiquement tout ce qui provoque du bruit, elle est très difficile à capturer. Chaque fois que Sakura tente de prononcer l'incantation pour sceller la carte, celle-ci la téléporte à l'extérieur de la galerie d'art. Sakura réussit finalement a sceller la carte en utilisant la carte de l'Ombre, pour créer une prolongation d'elle-même afin de capturer la carte du Silence à distance.

Sous sa forme originelle, la carte du Silence est une femme mince et élégante, portant une robe bleu nuit et une cape à col montant, couvrant sa bouche. Elle a également une sorte de bijou sur le front en forme de chauve-souris. Elle est généralement vue avec un doigt porté sur ses lèvres pour imposer le silence.
Le Silence est transformée dans l'épisode 69 avec les dernières cartes.

Le Sommeil (The Sleep) 

La carte du Sommeil est capable de faire dormir les gens, que ce soit juste une personne ou toute une assemblée.
La carte peut être utilisée en combinaison avec la carte du Temps. Cela empêche les gens de remarquer que d'autres personnes dorment dans un périmètre particulier.

La carte du Sommeil apparaît dans l'épisode 22 de l'anime, où la carte a élu résidence à l'université où travaille Dominique Gauthier (Fujitaka Kinomoto), le père de Sakura. La carte faisait dormir tout le monde, sauf Sakura qui captura la carte avec l'aide de la carte du Vent. La carte du Sommeil est devenue une des cartes les plus utilisées par Sakura.
Dans le film 2, Sakura utilise la carte pour faire dormir les gens dans les environs lors d'une des attaques de la carte du Néant. Mais l'efficacité de la carte a été immédiatement annulée lorsque celle-ci fut capturée par le Néant.

Sous sa forme originelle, la carte du Sommeil ressemble à une petite fée avec une étoile sur le front et l'oreille gauche forme une grande plume. Elle a une petite baguette magique avec un croissant de lune au bout. Quand elle vole dans les airs, elle produit des paillettes bleues qui sont en fait une poudre soporifique.

Sa capture ne figure pas dans la version américaine mais elle apparaît dans l'épisode 13.
La carte est transformée en carte de Sakura dans l'épisode 56 (épisode 52 en version anglaise) afin de dissimuler la folie de Gothar après que celui-ci s'est gavé de sucreries.

La Neige (The Snow) 

La carte de la Neige est susceptible de provoquer une chute de neige considérable en toute saison, même quand les conditions météorologiques ne favorisent pas la neige. Elle est assez agressive, attaquant généralement sous la forme d'un blizzard. Elle avait frappé la ville de Tomoeda d'une tempête de neige en plein mois d'avril. Cependant, la Neige étant plus faible que la carte du Feu, Sakura l'utilisa pour la vaincre dans l'épisode 36, où elle est apparue.

Sous sa forme originelle, la carte de la Neige ressemble à la traditionnelle Yuki-onna ou femme des neiges. Elle porte un Kimono bleu et blanc, rappelant la couleur de la neige. Elle a un collier formant des glaçons, et un joyau sur le front. La carte de la Neige affiche une grande personnalité par rapport aux autres cartes de Clow.
La carte est transformée en carte de Sakura dans l'épisode 68 lorsque Sakura est attaquée par une horde de bonshommes des neiges contrôlés par Anthony.

Le Chant (The Song) 

À l'instar de la carte de la Voix, la carte du Chant aime chanter. Elle est attirée par toutes les belles chansons qu'elle entend et aime les copier. Toutefois, à la différence de la carte de la Voix, la carte du Chant ne peut pas voler la voix des personnes, elle se limite à les copier. La carte du Chant est très timide et est facilement effrayée par des sons forts comme les cris ou encore les mouvements brusques. Elle ne prend sa forme originelle que lorsqu'elle se sent en sécurité.
La carte du Chant fait sa première apparition dans l'épisode 23 de l'anime Elle hante la salle de musique où elle chante la chanson de la personne qui a la plus belle voix selon elle. Selon une rumeur, une élève avait entendue ce chant et l'avait pris pour un fantôme.
Sakura se rend, en pleine nuit, à son école pour capturer la carte, mais Stéphanie, étant très brusque, commet l'erreur de ne pas être patiente et fait fuir la carte à deux reprises. Sakura se rend compte peu après que la carte a copié la voix de Tiffany. Sakura demande donc à Tiffany de chanter pour attirer la carte, afin de la capturer, ce qui fonctionne.
On retrouve la chanson de Tiffany dans l'épisode 46, lors du jugement final, quand Sakura rêve d'un monde sans amour, ce qui la fait réagir.

Sous sa forme originelle, la carte du Chant est une jeune fille portant une robe en voile violine. Elle a également les cheveux lavande. Sa robe comporte des coutures pour former le corps d'un violon, avec les trous en F sur les côtés et les cordes au milieu. Elle a également une sorte de casque sur la tête, un peu comme un casque de lecteur CD, de couleur bleu et formant au niveau des oreilles une clé de Sol.
La carte du Chant est utilisée contre un piano ensorcelé par Anthony, qui était attiré par le son de la voix de Tiffany dans l'épisode 49. La voix de la carte du Chant sur le toit amena le piano à se jeter sur elle, ce qui conduisit à sa chute du haut de l'école.

La Tempête (The Storm) 

Étroitement liée à la carte des Nuages (The Cloud), la carte de la Pluie (The Rain), à la carte du Tonnerre (The Thunder) et à la carte du Vent (The Windy), la carte de la Tempête est puissante et agressive. Elle est capable de créer d'énormes orages, des tornades qui peuvent être utilisées pour attaquer un adversaire. Toutefois, la carte est vulnérable face à des attaques dirigées vers son centre (l'œil de la tornade) et est facilement vaincue par Lionel dans l'épisode 15. Vu que c'est lui qui a fait revenir la carte sous sa forme originelle, elle lui appartient.
Lionel utilise très rarement la carte de la Tempête, seulement dans le film 1, où il lui demande de créer une tempête pour que Sakura ait le temps de s'enfuir de la dimension parallèle où ils sont enfermés.

Sous sa forme originelle, la carte de la Tempête est une jeune elfe avec des cheveux bouclés comme des sortes d'anglaises. Elle porte une sorte d'armure avec des pics sur les épaules. Elle a un air de ressemblance avec la carte de la Pluie et la carte des Nuages, car elles ont toutes les trois la même position : debout, les mains jointes sur le devant.
La carte est transformée en carte de Sakura avec les dernières autres cartes dans l'épisode 69.

Le Sucre (The Sweet) 

La carte du Sucre (ou carte de la Douceur) est capable de transformer des objets en choses comestibles ou de donner aux aliments un goût sucré. Elle peut aussi contrôler le sucre et les aliments sucrés. Elle n'aime pas être saupoudrée de sel. Sa capture fait revenir à son état normal toutes les choses qu'elle a transformé.

Dans l'épisode 29 de l'anime, la carte du Sucre s'est amusée à infiltrer la classe de cuisine de l'école de Sakura. Les élèves ayant cuisiné des gâteaux doivent tout recommencer car la carte les a rendu beaucoup trop sucrés, donc immangeables. Après une deuxième tentative, Kerobero reconnaît enfin la carte et en informe Sakura. Avec l'aide de Lionel, elle pourchasse la carte avec du sel afin de la capturer, ce qui fonctionne.

Sous sa forme originelle, la carte du Sucre est une petite fée avec des cheveux dans le style afro-américain ressemblant à de la crème chantilly, de la barbe à papa ou des granules de sucre. Elle porte une robe dans le même style, jaune et rose, ce qui fait encore plus penser à de la barbe à papa. Elle a également une baguette magique qui lui permet de saupoudrer tout ce qu'elle veut de sucre.
La carte est transformée dans l'épisode 53, pendant la vague de transformations frénétiques de Sakura.

L'Épée (The Sword) 

La carte de l'Épée est capable de trancher à peu près n'importe quoi, y compris les barrières magiques. La carte puise sa force du cœur de la personne qui l'utilise ; la carte lui donne les compétences d'un maître d'escrime. Toutefois, l'Épée peut aussi écraser et prendre le contrôle de la personne qui la détient, en particulier s'il ou elle est dépourvu de pouvoirs magiques. Cette carte est tellement puissante qu'elle est même capable de pénétrer à travers la carte du Bouclier (The Shield) dans l'épisode 11, ce qui permet à Sakura de capturer cette dernière. Elle peut même détruire l'espace continu créé par la carte de la Boucle (The Loop) dans l'épisode 21, permettant à Sakura de la capturer.

Bien que la carte soit une épée, celle-ci n'apparaît que si elle fusionne avec le sceptre magique de Sakura.

Que ce soit dans l'anime ou dans le manga, la carte de l'Épée apparaît à une des amies de Sakura, Sonia, et possède son esprit. Dans les deux cas, Sakura est sauvée par Lionel, et utilise ensuite la carte de l'Illusion pour détourner l'attention de Sonia afin de la libérer de l'emprise de l'Épée. Dans la version américaine, le scénario change une fois encore pour attirer le public masculin : l'illusion que voit Sonia est ce qu'elle craint le plus, alors qu'en vérité, la carte lui montre celui qu'elle aime le plus au monde : Mr Terada.

Dans le deuxième film, Sakura utilise l'Épée au début du film pour détruire un gigantesque monstre créé par la carte de la Création (The Create) pendant une bataille pour un montage vidéo fait par Tiffany. Toutefois, la carte est vite capturée par le Néant (The Nothing) et ne joue aucun rôle spécial dans le film.

Curieusement, l'épée de Lionel est en mesure de détourner plusieurs coups de la carte de l'Épée avec une relative facilité. Vraisemblablement, sa nature magique la protège contre les dommages.

La carte de l'Épée sous sa forme originelle a deux formes : une épée en forme de broche et une épée. Dans les deux formes qu'elle prend, elle ressemble à une épée européenne à pinces. Sa poignée et la garde ressemble à l'aile de l'emblème de Clow. Scellée, la carte représente une épée enchainée par plusieurs chaînes pour une raison inconnue, comme la carte du Bouclier. Toutefois, une théorie est proposée comme quoi les deux cartes sont enchaînées car elles sont des armes et n'ont pas besoin d'un esprit animé pour fonctionner comme la carte de la Flèche (The Arrow) qui invoque une jeune fille pour tirer les flèches, ce ne sont pas les flèches qui fonctionnent par elles-mêmes.

Exceptionnellement pour une épée, celle-ci se termine en une extrémité en forme de losange, plutôt que d'une forme classique ou conique avec une point ciselée.

L'Épée est transformée en une carte de Sakura dans l'épisode 50 lorsque Lionel est lié par d'étranges fils. Sakura l'utilise pour le libérer. Dans un épisode ultérieur, Sakura constate qu'elle doit utiliser à la fois l'Épée et le Vol pour lutter contre un maléfice d'Anthony ce qui est impossible, car ces deux cartes ont besoin du sceptre magique de Sakura pour être utilisées. Cela incite Sakura à transformer la carte du Vol en fusionnant avec celle-ci, de sorte que le sceptre soit libre pour se transformer en épée.

Le Passe Muraille (The Through) 

La carte de la Passe Muraille, est en mesure de permettre à son utilisateur de passer à travers plusieurs surfaces (murs, porte, fenêtre etc.). L'épaisseur de l'objet et la force du maître sont des facteurs d'utilisation permettant d'utiliser la carte avec succès ou non. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, la personne qui utilise la carte se retrouve alors coincée dans la surface pour toujours.
Sakura a failli utiliser deux fois cette carte dans l'anime : une fois pour retrouver Tiffany coincée dans une classe (sous un maléfice d'Anthony), et pendant le film 2 afin d'atteindre la carte du Néant qui venaient de lui voler plusieurs cartes, elle fait une brève apparition dans l'épisode 36.
Sous sa forme originelle, elle représente une femme avec des vêtements fluides qui traverse une sorte de grande ellipse noire, représentant sans doute un objet solide.

Cette carte aurait été attrapée pendant le laps de temps écoulé entre la saison 1 et la saison 2, soit les épisodes 35 et 36. En effet, Sakura attrape plusieurs cartes pendant cette période, dont la Passe Muraille. Elle est aperçue dans l'épisode 36, où Kerobero (gardien des cartes de Clow de type Soleil) fait tourner les cartes autour de lui pour voir l'avancée du travail de Sakura. Il dit également qu'elle a bien travaillé car elle a capturé plusieurs cartes pendant l'été.
La carte transformée en carte de Sakura n'est pas non plus montrée dans la série, car Sakura n'utilise que très rarement cette carte. Elle aurait été cependant transformée en carte de Sakura vers l'épisode 61, car Kero demande à Sakura de se reposer car elle a transformé plusieurs cartes en une journée, ce qui est épuisant pour elle.

Le Tonnerre (The Thunder) 

La carte du Tonnerre est en mesure de produire de la foudre, similaire à l'O-fuda de Lionel "Raitei Shourai", soit la convocation du tonnerre. Elle est l'une des premières cartes offensives capturée par Sakura.
La carte apparaît dans l'épisode 8 du dessin animé ; c'est la première carte capturée avec l'aide de Lionel.
Dans le manga, la carte apparaît dans le volume 2, où Sakura parvient à la capturer sans aide.

Dans le dub anglais, la forme originelle de la carte est nommée Raijû (Rai signifiant "tonnerre" et Jû signifiant "bête" ce qui veut donc littéralement dire la "bête du tonnerre"). Raijû est un nom réel pour une créature mythique japonaise qui possède de nombreuses formes.
Dans la version originale japonaise, la forme originelle de la carte ne porte aucun prénom, que ce soit dans le dessin animé ou dans le manga. C'est une originalité du dub anglais, afin de remplir un excédent de temps de parole visible à l'écran entre Sakura et Lionel. En vérité, Lionel dit à Sakura que pour attraper la carte, il faut la faire apparaître sous sa forme originelle et la gronde pour son ignorance.

Sous sa forme originelle, le Tonnerre ressemble à une grande bête mi loup-mi lion constitué de crépitement blanc et bleu d'énergie électrique. Cette apparence est similaire à celle de la forme mythologique de Raijû, créature du tonnerre.
Elle est capturée à l'aide de la carte de l'Ombre (The Shadow).
Sakura la transforme dans l'épisode 67, lorsqu'elle est attaquée par un cheval magique créé par Anthony

Le Temps (The Time) 

La carte du Temps a la capacité d'influer sur le passage du temps dans le monde : l'accélérer, le ralentir, l'arrêter et même de revenir en arrière sur une journée entière. Activer la carte et modifier le passage du temps demande beaucoup de puissance magique. Lorsque Sakura ou Lionel l'utilise, ils ne peuvent l'activer que pendant quelques minutes, leur énergie n'étant pas suffisante pour maintenir le temps suspendu très longtemps.

Le Temps est une des cartes les plus puissantes et est en mesure de "geler" les autres cartes (sauf le Néant, qui semble être à l'abri des pouvoirs du Temps), mais sa magie n'est pas en mesure de pénétrer à travers la carte du Bouclier, qui est capable de protéger Sakura de ses effets.

Curieusement, les personnes qui ont des pouvoirs magiques comme Sakura et Lionel sont en mesure de dire si le temps a reculé, tout en conservant les souvenirs du laps de temps effacé par la carte. Toutefois, ils sont incapables de dire si le temps a été mis en veille. La carte du Temps est apparue pour la première fois dans la tour de l'horloge de l'école de Sakura et a répété le même jour trois fois avant d'être capturée.

Lors du Jugement final, il est révélé que la carte du Temps est sous la juridiction de Yue.
Dans l'anime, la carte apparaît dans l'épisode 12 et c'est la première que va capturer Lionel. Cela est dû au fait que c'est lui qui force la carte à revenir sous sa forme originelle et non Sakura. Le dub anglais exclut cette explication, suggérant plutôt que les cartes peuvent choisir qui sera leur titulaire.

Dans le deuxième film, Le Temps est une des cinq cartes que Sakura a encore en sa possession, et la deuxième qu'elle utilise contre la carte du Néant. Elle l'utilise pour empêcher un wagon de montagnes russes de la percuter, wagon envoyé par la carte du Néant. Cependant, la magie du Temps n'affecte pas la carte qui neutralise son pouvoir assez rapidement.

Sous sa forme originelle, la carte du Temps est, dans l'anime, une très vieille femme (ce qui représente le temps qui passe) ou un vieil homme (anime)  assise avec une sorte de longue barbe (semblable à l'Ermite des Tarots) et des oreilles pointues. Elle tient également un grand sablier dans ses mains. Quand la carte est transformée, elle garde cette forme.

La carte est transformée en une carte de Sakura dans l'épisode 64 pour arrêter une avalanche. Sakura tente de faire fondre la neige avec la carte du Feu, mais n'ayant plus assez de puissance, elle échoue. En raison de la suppression d'un certain nombre d'épisodes, la transformation du Temps n'est pas considérée dans l'adaptation américaine, et elle est transformée plusieurs épisodes plus tôt (environ l'épisode 60).

Les Jumeaux (The Twin) 

La carte des Jumeaux est une carte à tendance plutôt agressive et a le pouvoir de dédoubler des objets et même des gens. Sa particularité est qu'elle se compose de deux personnifications, identiques sauf pour la couleur de leurs cheveux. Ils exécutent leurs mouvements de manière synchronisée et leur capture est très difficile puisqu'il faut les capturer ensemble. Si l'un des deux Jumeaux parvient à se libérer lors de la capture, tout est à recommencer.
Dans l'épisode 43 de l'anime, les Jumeaux profitent de leur avantage pour battre Lionel qui les avait repéré le premier. Aidé de Sakura qui invoque la carte du Tonnerre, il utilise sa magie de la Foudre, mais les Jumeaux s'en sortent. C'est Lionel et Stéphanie, dont le style de combat est le même, qui vont pouvoir synchroniser leurs attaques pour les mettre à terre et permettre à Sakura de capturer cette carte.

Les Jumeaux sont deux petits enfants aux yeux translucides, habillés en jaune et coiffés comme des bouffons. La seule différence entre eux est leur mèche de cheveux, rose pour l'un et bleue pour l'autre. La carte représente ces deux entités tête-bêche.

La transformation des Jumeaux n'est pas clairement montrée dans l'anime, on peut donc supposer que Sakura l'a opérée lors d'une des séries de "transformations en chaîne" de la saison 3 (la deuxième).

La Voix (The Voice) 

La carte de la Voix a la même personnalité que la carte du Chant, elle cherche les plus belles voix pour se les approprier. À la différence du Chant, la Voix ne copie pas la voix d'un artiste, mais la vole purement et simplement, privant sa victime de la faculté de chanter ou de parler. Dans l'anime, la carte entend la voix de Tiffany qui chante sur karaoké, et décide de voler sa voix pendant un cours de chant. Sakura est très triste que sa meilleure amie ait perdu un tel talent et fait tout pour retrouver la carte. Cependant, celle-ci n'apparait pas facilement. Sakura va alors utiliser la carte du Chant pour imiter la voix de Tiffany et attirer la carte de la Voix dans un piège.
La Voix est transformée dans l'épisode 53 en même temps que plusieurs cartes.

La Voix est une petite créature blanche avec des ailes très pointues à la place des bras et des jambes.

L'Eau (The Watery) 

L'Eau est une des cartes élémentaires. Kerobero la définit comme puissante et dangereuse. Sakura ne possédant encore que très peu de cartes au moment de rencontrer la carte de l'Eau, Keroberos estime qu'elle ne pourra pas la capturer, même en combinant ses cartes. Cependant, Sakura parvient à la piéger dans une chambre froide et à geler sa personnification grâce à la carte du Vent.

La carte de l'Eau se cachait dans les eaux de l'aquarium municipal et tourmentait aussi bien le personnel que les animaux marins. En prenant la forme d'un siphon, elle emprisonne ses victimes sous l'eau, les contraignant à la noyade.

L'Eau sous sa forme originelle est une créature bleue dont le bas du corps commence dans une cascade.

La Vague (The Wave) 

La carte de la Vague semble être une version beaucoup moins puissante de la carte de l'Eau. Alors que la carte de l'Eau peut créer magiquement une quantité d'eau en théorie illimitée, la Vague ne peut que contrôler les surfaces aquatiques existantes et leur donner la forme de grandes vagues.
La carte représente une ondulation en oblique, apparentée à une vague.

La capture de la Vague n'est pas montrée dans l'anime. Sa transformation a lieu dans l'épisode 53 lorsque Sakura transforme frénétiquement de nombreuses cartes.

Le Vent (The Windy) 

La carte du Vent est la carte associée à l'élément de l'Air. Elle est puissante et c'est la première carte que possède Sakura. En réalité, c'est la carte qui a causé l'évasion de toutes les autres. Sakura a ouvert le Livre de Clow et pris la première carte qu'elle trouvait, Windy, en l'appelant par son nom. L'invocation de cette carte a alors déclenché un ouragan qui a dispersé toutes les Cartes de Clow. La carte du Vent est la seule qui lui soit restée en main, et qu'elle n'a pas eu besoin d'être capturé. Sakura a depuis souvent eu recours à la puissance de cette carte.
Le Vent est transformée dans l'épisode 53. Après la transformation frénétique de Sakura de plusieurs cartes en une seule fois, la carte de la Vitesse affolée s'échappe et Sakura tente d'utiliser le Vent pour la recapturer, une première fois en vain, puis une seconde fois en la combinant à la carte de la Boucle.

Le Vent se présente comme une femme emmitouflée dans de grandes ailes et coiffée également de longs et fins cheveux qui se perdent dans son vêtement.

L'Arbre (The Wood) 
La carte de l'Arbre est une carte de nature profondément pacifiste. Sakura la retrouve au début de l'anime en même temps que la carte de la Pluie, en faisant le ménage dans sa maison. Elle les met de côté sans les marquer de son nom, croyant que le simple fait d'avoir trouvé une carte la rend dénuée de volonté. Cependant, la proximité de la carte de la Pluie va sans cesse permettre la croissance de la carte de l'Arbre dans la maison de Sakura. Après que Sakura a battu la carte de la Pluie, la carte de l'Arbre décide d'elle-même de réintégrer sa carte, comme l'avait prédit Kerobero.
L'Arbre est sous la juridiction de Yue.

L'Arbre ressemble à une femme au teint vert avec des feuilles à la place des cheveux.

Cardcaptor Sakura
Jeu de cartes à collectionner